Shopping Arena ist der Name folgender Einkaufszentren:

 Shopping Arena Alpenstraße in Salzburg, Österreich
 Shopping Arena St. Gallen, Anbau des Kybunparks in St. Gallen, Schweiz